Il singolare del torneo di tennis Acapulco Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leonardo Lavalle che ha battuto in finale Luis Herrera 0-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Leonardo Lavalle (Campione)
 Francisco Montana (semifinali)
 Massimo Cierro (primo turno)
 Fernando Roese (primo turno)

 Jan Apell (semifinali)
 Luis Herrera (finale)
 Markus Zillner (primo turno)
 Nicolás Pereira (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Acapulco Challenger 1992